Serra Negra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra Negra (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Alterosa (ort), Minas Gerais, 
 Serra Negra (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar